

Длуґоленка — гміна в Вроцлавському повіті Нижньосілезького воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Длуґоленка — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства